Harrold (South Dakota)
 Harrold (Bedfordshire)